Беньо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 55 км на захід від Орлеана, 22 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Беньо, Бовільє, Ук i Сент-Жемм було об'єднано в новий муніципалітет Ук-Ла-Нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 
 Беньо на сайті французького Національного інституту географії
 Беньо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беньо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер